Rata de returnare la parior sau procentul teoretic de plată este un procent din suma totală jucată pentru o perioadă mare de timp, care slotul o va plăti pariorilor. Acest procent poate varia între 75% până la 98%. De obicei, cazinourile online, datorită costurilor mai scăzute, oferă jocuri ca la aparate cu RTP cuprins între 96% - 98%. Acest lucru nu înseamnă că pariorul va primi înapoi între 75% și 98% din banii pariați.

Procentul de returnare la parior contează numai în cazul în care sunt efectuate milioane de rotiri. Numai în acest caz RTP-ul devine evident și poate fi calculat. Aceasta este o statistică care este benefică mai mult pentru operatorul de jocuri de noroc ci nu pentru parior. În cazul în care sunt efectuate mai puține rotiri, de exemplu 10 000, poate exista o diferență foarte mare între procentul de returnare specificat și cel obținut la momentul respectiv. Procentul de plată trebuie văzut ca o măsură pentru plățile care pot fi efectuate de la respectivul aparat de tip slot pentru milioane de runde ci nu este relevant pentru șansa de a câștiga. Rata de returnare la parior (RTP) nu este o cifră care să vă arate cât o să câștigați în medie ci cât plătește aparatul în medie în cazul unui număr enorm de învârtiri. Procentul teoretic de plată este setat de către furnizorul de software respectiv și este verificat de diferite organizații în domeniul jocurilor de noroc.

Jocuri de noroc